31-й национальный чемпионат Грузии по футболу 2019 года — турнир среди 10 клубов высшего футбольного дивизиона Грузии — Эровнули лиги (). Титул чемпиона защищал «Сабуртало».

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 10 клубов, которые играют между собой четырёхкруговой турнир (36 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион Грузии стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Грузию представляют обладатель Кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если Кубок завоёвывает 1 из первых трёх клубов национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все грузинские клубы стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Колхети» (Поти) и ФК «Самтредиа», вместо которых в элиту вернулись: «Динамо» (Батуми) (спустя 1 год), занявшее 1-е место в Первой лиге, а также столичная «ВИТ Джорджия» (спустя 3 года), выигравшая плей-офф.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Переходные матчи 
Первые матчи (5 декабря 2019)
 «Телави» — «Рустави» — 1:0
 «Сиони» — «Самтредиа» — 0:0
Ответные матчи (11 декабря 2019)
 «Рустави» — «Телави» — 1:2
 «Самтредиа» — «Сиони» — 4:1

2019
Грузия
Спорт в Грузии в 2019 году